Creede steht für:
 Creede (Colorado), eine Gemeinde im US-Bundesstaat Colorado

Personen:
 Nicholas C. Creede (1843–1897), Prospektor,  siehe Creede (Colorado) 
 Thomas Creede (1593–1617), englischer Drucker

Siehe auch:
 Creed